Mary Wollstonecraft Godwin, est le nom sous lequel Mary Wollstonecraft (1759--1797), épouse de William Godwin et mère de Mary Shelley, a parfois été connue.
 Mary Wollstonecraft Godwin, est le nom de naissance de Mary Shelley (1797--1851)